Mettenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Mettenbach (Essenbach), Pfarrdorf der Gemeinde Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Mettenbach (Regenstauf), Einöde des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern

Gewässer:
 Mettenbach (Donau), linker Zufluss zur Donau bei Markt Metten, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Mettenbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs bei Ötisheim, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Mettenbach (Grabenbach), rechter Zufluss des Grabenbachs in Meßkirch, Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg
 Mettenbach (Ilm), (indirekter?) rechter Zufluss der Ilm bei Gaden, Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern 
 Mettenbach (Merzbach), linker Zufluss des Merzbachs (zur Zenn) bis Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mettenbach (Moosgraben), linker Zufluss des Moosgrabens (zum Längenmühlbach) bei Mettenbach, Gemeinde Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Mettelbach
 Metzenbach